The Yellow Streak – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman
The Yellow Streak – cortometraggio del 1914 diretto da Richard Garrick
The Yellow Streak – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
The Yellow Streak – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Santa Barbara Films
The Yellow Streak – cortometraggio western del 1921 diretto da Jacques Jaccard
The Yellow Streak – documentario del 1925 prodotto dalla Pinellas Films